Nazwisko to nosili lub noszą:

 Stanisław Ożóg (1894–1916) – żołnierz Legionów Polskich, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Stanisław Ożóg (1930–1998) – lekkoatleta, olimpijczyk
 Stanisław Ożóg (ur. 1952) – rysownik i grafik
 Stanisław Ożóg (ur. 1953) – poseł na Sejm RP V, VI i VII kadencji, deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji, senator X kadencji